Титул захищали Елісе Мертенс та Орина Соболенко, але вони програли в першому колі парі  Сімона Халеп та Анджелік Кербер.

Виграли турнір Аояма Сюко та Ена Сібахара, здолавши у фіналі пару Гейлі Картер / Луїза Стефані з рахунком 6–2, 7–5.

Перед турніром на звання першої ракетки світу в парній грі претендували Соболенко, Тімеа Бабош та Сє Шувей. Сє Шувей змінила на першому щаблі рейтингу після того, як Соболенко та Бабош  програли, відповідно, у першому й другому колі.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

 Main draw 

Miami Open - Women's Doubles
 Miami Open (теніс)